Název Abrahámovce mají dvě slovenské obce:

 Abrahámovce (okres Kežmarok)
 Abrahámovce (okres Bardejov)